Ланроде́к (, ) — коммуна во Франции, находится в регионе Бретань. Департамент — Кот-д’Армор. Входит в состав кантона Плело. Округ коммуны — Генган.

Код INSEE коммуны — 22116.

География 

Коммуна расположена приблизительно в 400 км к западу от Парижа, в 110 км северо-западнее Ренна, в 20 км к западу от Сен-Бриё.

Население 
Население коммуны на 2016 год составляло 1 314 человек.

Администрация

Экономика 
В 2007 году среди 642 человек в трудоспособном возрасте (15—64 лет) 496 были экономически активными, 146 — неактивными (показатель активности — 77,3 %, в 1999 году было 73,4 %). Из 496 активных работали 455 человек (260 мужчин и 195 женщин), безработных было 41 (21 мужчина и 20 женщин). Среди 146 неактивных 79 человек были учениками или студентами, 33 — пенсионерами, 34 были неактивными по другим причинам.

Достопримечательности 
 Руины замка Перьен (XVI век). Исторический памятник с 1928 года
 Замок Гудмай (XVII—XVIII века)
 Церковь Нотр-Дам (1910—1912 годы)
 Часовня Св. Маргариты (XVIII век)

Примечания

Ссылки 

 
 

Коммуны департамента Кот-д’Армор